Oblast' dell'Ucraina
 Distretti dell'Ucraina